Росинг (, ) — датская и английская фамилия. Известные носители:
 Росинг, Йенс (1925—2008) — гренландский писатель и художник, автор герба Гренландии (1985) и многих гренландских почтовых марок.
 Росинг, Эва (1964—2012) — английская бизнесвумен.